

États-Unis
  blindé

France
  d'infanterie
  d'infanterie territoriale
  d'artillerie d'Afrique
  et  d'artillerie à pied

Homonymie d'unités militaires